

Música
Collection (álbum de Tracy Chapman)
Brasil Collection
Ultimate Collection
Definitive Collection
Queen Collection
Queen Collection 2
Mega 3 Collection
Seishun Collection

Outros
Royal Collection
GNU Compiler Collection
Pac-Man Collection

Ver também

Desambiguações de música